Shōtoku (称徳天皇) – imperatrice del Giappone 
Shōtoku Taishi (principe Umayado, 聖徳太子) – principe ereditario di Suiko, imperatrice del Giappone